Treći rang prvenstva Bosne i Hercegovine u nogometu u sezoni 2009./10. čine Druga liga Federacije BiH i Druga liga Republike Srpske.

Druga liga Federacije BiH

Sjever  

 Posavina Sport

Druga liga Republike Srpske

Poveznice

Izvori 

  

2009-10
 3